Demarato pode ser:

 Demarato de Corinto, um dos baquíadas, e ancestral dos reis tarquínios de Roma
 Demarato, rei euripôntida de Esparta
 Demarato de Corinto (século IV a.C.), amigo de Filipe e Alexandre, da Macedônia

Desambiguação